Eau Galle ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Eau Galle (Community, Dunn County), unincorporated community in Wisconsin
 Eau Galle (Town, St. Croix County), Town(ship) in Wisconsin
 Eau Galle (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Eau Galle River, Nebenfluss des Chippewa River, Wisconsin